Семен — чоловіче ім'я.

 Семен Індонезія (Semen Indonesia) — індонезійська компанія з виробництва будівельних матеріалів.
 Семен Паданг (Semen Padang F.C.) — футбольний клуб з індонезійського міста Паданг.